

Province de Sancti Spíritus, à Cuba ;
 Sancti Spíritus, ville de Cuba, capitale de cette province
 Fútbol Club Sancti Spíritus, un club de football cubain basé à Sancti Spíritus.

Sancti-Spíritus, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 Sancti-Spíritus, commune de la province de Badajoz dans la communauté autonome d'Estrémadure.